799 Gudula – asteroide della fascia principale
 Gudula di Bruxelles – monaca e santa francese